A República Socialista da Checoslováquia ou República Socialista da Tchecoslováquia (Československá socialistická republika em checo e eslovaco) foi o nome oficial adotado pela última Checoslováquia durante o período em que o país era governado por um autoritário governo marxista-leninista de 1960 até final de 1989 (ou seja, logo após a Revolução de Veludo); foi um estado satélite soviético do Bloco Oriental. O país permaneceu em primeira instância, de 1948 a 1960, com o nome oficial de República Checoslovaca (Československá republika, o nome de República Popular da Checoslováquia, por vezes foi utilizado, sendo não-oficial), antes de alterar a denominação em 1960.

Após o golpe de Estado de Fevereiro de 1948, quando o Partido Comunista da Checoslováquia tomou o poder com o apoio da União Soviética, o país foi declarado uma república popular após a Nona Constituição de Maio passar a vigorar. O tradicional nome Československá republika (República da Checoslováquia) foi alterado em 11 de julho de 1960 após a implementação da Constituição da Tchecoslováquia de 1960  como um símbolo da "vitória final do socialismo" no país, e assim permaneceu até a Revolução de Veludo. Vários outros símbolos do estado foram alterados em 1960.

A Checoslováquia foi membro do Conselho para Assistência Econômica Mútua e do Pacto de Varsóvia. Termos como Checoslováquia comunista  ou Checoslováquia socialista, são por vezes utilizados informalmente para se referir a todo o período de 1948 a 1989. O regime terminou em 1989 com a queda do Bloco de Leste durante as Contrarrevoluções de 1989.

Estados socialistas extintos
História da Checoslováquia
Estados satélites da União Soviética
Estados e territórios fundados em 1948
Estados e territórios extintos em 1990
Estados e territórios fundados em 1960